Priretschnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Priretschnoje (Kabardino-Balkarien), Dorf in der Kabardino-Balkarischen Republik
 Priretschnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Gillischken, 1938–1946 Insterblick, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Priretschnoje, untergegangener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Wilhelmswerder, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Priretschnoje (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Priretschnoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Priretschnoje (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch